Домфессе́ль () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сар-Юньон (округ Саверн).

Площадь коммуны — 6,23 км², население — 300 человек (2006) с тенденцией к росту: 318 человек (2013), плотность населения — 51,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 312 человек, в 2012 году — 323 человека, а в 2013-м — 318 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 203 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 150 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности 73,9 %, в 1999 году — 72,9 %). Из 150 активных трудоспособных жителей работали 145 человек (77 мужчин и 68 женщин), 5 числились безработными (1 мужчина и 4 женщины). Среди 53 трудоспособных неактивных граждан 13 были учениками либо студентами, 25 — пенсионерами, а ещё 15 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки